Justicia candicans es una especie de planta floral del género Justicia, familia Acanthaceae.  

Se encuentra en EE.UU. (Arizona), México (Durango, Jalisco) y Vietnam.

Referencias

Enlaces externos 
 Justicia candicans The Plant List.

candicans